O Queijo de Idanha, uma variante do Queijo da Serra, tem uma história que tradicionalmente se remonta a época anterior à ocupação romana da Lusitânia.

Os campos da região eram um dos locais de migração sazonal dos rebanho de ovelhas oriundos dos pastos das vertentes da serra da Estrela, na época do Inverno. Esse fenômeno, em demografia chamado de transumância, propiciou o contato entre as populações locais e os pastores da serra, com o consequente domínio das técnicas artesanais de produção de queijo. Estas evoluíram na região da Idanha de maneira própria, incorporando novos sabores, texturas e cores.

O queijo da Idanha é produzido, tradicionalmente, em três modalidades:
 o de ovelha;
 o de mistura, a partir da mistura entre o leite de ovelha e o de cabra;
 o picante, condimentado.

Idanha
Queijos de leite de ovelha
Queijos de leite de cabra